El término caballo viejo puede referirse, en esta enciclopedia:

a Caballo viejo, un álbum de la cantante española María Dolores Pradera;
a Caballo viejo, una canción muy popular del venezolano Simón Díaz, acerca de la vida en los campos de su país;
a Caballo viejo, una telenovela colombiana.